Tatung Football Club () es un equipo de fútbol de la República de China que juega en la Taiwan Premier League, la liga de fútbol más importante del país.

Historia
Fue fundado en el año 1969 en la capital Taipéi creado por unos empleados seguidores del fútbol de la corporación Tatung Electronics Company. Es el equipo más viejo del país y el único que es controlado por una empresa privada. Muchos de sus jugadores son empleados de la empresa, trabajan durante la mañana y entrenan en la tarde. Ha sido campeón de liga en 2 ocasiones y ha sido subcampeón 11 veces, ha ganado 4 torneos de Copa.

A nivel internacional ha participado en 3 torneos continentales, donde su mejor participación ha sido en la Copa Presidente de la AFC del año 2006, donde fueron eliminados en semifinales por el Vakhsh de Tayikistán.

Palmarés 
Enterprise Football League: 2 
 2005, 2006
Sub-Campeón: 10
 1992, 1995, 1996, 1997, 1999, 2000-01, 2001-02, 2002-03, 2004, 2008, 2011Intercity Football League: 2 
 2007, 2013Copa CTFA: 3 1990, 1996, 2005President's Cup: 2 1997, 1998Peace Invitational Challenge Cup: 1 2006World Chinese Cup Invitational Championship: 1 2005Hawaii Challenge Cup: 1 2005

 Participación en competiciones de la AFC President's Cup''': 3 apariciones
 2006 - Semifinales
 2007 - Fase de grupos
 2013 - Fase de grupos

Cuerpo Técnico

Equipo 2021

Enlaces externos 
 Perfil en the-afc.com
 Lista de Campeones
 soccerway.com
 Torneos Continentales

Equipos de fútbol de la República de China
Equipos de fútbol fundados en 1969
Taipéi